Het tweede WTA-tennistoernooi van Adelaide (officieel Adelaide International) van 2022 vond plaats van maandag 10 tot en met zaterdag 15 januari 2022 in de Australische stad Adelaide. Het was de vierde editie van het vrouwentoernooi sinds 1988, onderdeel van het tennistoernooi van Adelaide 2 2022, de tweede van dat jaar. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Wit-Russin Aryna Sabalenka strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Madison Keys uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar eveneens ongeplaatste landgenote Alison Riske in twee sets. Keys wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Adelaide op haar naam te schrij­ven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste sinds 2½ jaar. Zij won US$ 31.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Marie Bouzková en Lucie Hradecká, had zich kort voor aanvang van het dubbel­spel­toernooi afgemeld, wegens knieblessure van Bouzková.

Het als derde geplaatste Japanse duo Eri Hozumi en Makoto Ninomiya won het toer­nooi. In de op vrijdag 14 januari gespeelde finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Tsjechische koppel Tereza Martincová en Markéta Vondroušová in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Hozumi had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Ninomiya drie.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met Julia Lohoff (Duitsland) – zij verloren hun openingspartij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Adelaide 2022 - 2
Adelaide - 2